Fyra örlogsfartyg i den Amerikanska flottan har burit namnet USS Texas, namngivna efter den amerikanska delstaten Texas:
 , var ett Pre-dreadnought slagskepp som var i tjänst 1895-1911.
 , är ett slagskepp i New York-klass, i tjänst 1914-1948. Och är sedan 1948 ett museifartyg närs Houston
 , i tjänst 1977-1993, var en kryssare och var det andra fartyget i Virginia-klass.
  är en kärnreaktordriven ubåt i Virginia-klass, i tjänst sedan 2006.

Bilder 

Skeppsförgreningssidor
Namn på amerikanska örlogsfartyg